Agatha je:

ženské jméno – viz Agáta
Agatha Christie – anglická spisovatelka, autorka detektivních románů (1890–1976)
Agatha (film) – britský film (1979) o několika dnech ze života Agáty Christie